Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова були чинними чемпіонками, але цього разу Дементьєва не брала участі через розтягнення лівої ступні. Гусарова грала в парі з Оленою Лиховцевою і вони досягнули півфіналу.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Кім Клейстерс і Ай Суґіяма з рахунком 6–3, 4–6, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

MasterCard German Open, парний розряд
WTA German Open